Ryska teatern kan syfta på:

 Ryska teatern – en teater vid Vabaduse väljak i Tallinn, se Vene Teater
 Ryska teatern (1766-1769) – en historisk teater i Moskva